Ulica Klasztorna – nazwa ulic w Polsce.
 Ulica Klasztorna w Częstochowie
 Ulica Klasztorna w Gliwicach
 Ulica Klasztorna w Jarosławiu
 Ulica Klasztorna w Krakowie
 Ulica Klasztorna w Leżajsku
 Ulica Klasztorna w Łodzi
 Ulica Klasztorna w Opolu
 Ulica Klasztorna w Poznaniu
 Ulica Klasztorna w Stalowej Woli
 Ulica Klasztorna w Warszawie
 Ulica Klasztorna we Wrocławiu

Klasztorna